Lamta (tribu), tribu amaziga
 Lamta (Tunísia), ciutat de Tunísia